Institut sur la gouvernance peut désigner :
 Institut sur la gouvernance, un think tank canadien localisé à Ottawa et Tronto spécialisé en matière de recherche et de formation sur la gouvernance ;
 Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques, un think tank canadien localisé à Montréal spécialisé en matière de recherche et de formation sur la gouvernance.

Voir aussi 
 Institut de management public et de gouvernance territoriale, une unité de formation et de recherche de l'université d'Aix-Marseille
 Institut africain de la gouvernance, un organisme panafricain, à la fois lié à l'Union africaine et indépendant dans son fonctionnement
 Institut de la Francophonie pour la gouvernance universitaire, un des quatre instituts de l'Agence universitaire de la Francophonie